Сило — король Астурии (774—783)
 Сило (Марио Родригес) (6 января 1938 — 16 сентября 2010) — аргентинский общественный деятель
 Сило, Адам (1670 — около 1760) — голландский живописец, гравер, рисовальщик и механик

Примечания